

Patronymes 
 Juanita Westmoreland-Traoré (née en 1942), avocate québécoise ;
 Lynn Westmoreland (né en 1950), homme politique américain ;
 Paul “Wash” Westmoreland (né en 1966), réalisateur américain ;
 William Westmoreland (1914-2005), général américain ;

Personnage fictif 
 Charles Westmoreland, personnage de la série télévisée Prison Break ;
 P.T. Westmoreland, personnage de la série télévisée Orphan Black

Toponymes

Angleterre 
 Westmorland ou Westmoreland, comté historique.

États-Unis 
 , plusieurs lieux portent ce nom ;
 Westmoreland, siège du comté de Pottawatomie (Kansas) ;
 Westmoreland, ville du comté de Cheshire (New Hampshire) ;
 Westmoreland, ville dans l’État de New York ;
 Westmoreland, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Westmoreland, municipalité du comté de Sumner (Tennessee).

Jamaïque 
 Paroisse de Westmoreland, une paroisse civile de l'ouest du pays.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme